Первый дивизион 1971 () — 60-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 22 мая 1971 года и закончился 19 сентября 1971 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на ksi.is 
 Чемпионат Исландии на rsssf.com

1971
Исландия
1971 год в Исландии